Такмичење у класичном кајаку двоседу (К-2) на 10.000 м  на Летњим олимпијским играма 1948. одржано је 12. августа, на стази Хенли краљевске регате. 

На такмичењу су учествовала 32 такмичара из 16 земаља.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 16 парова К-2 1.000 били су подељени у две групе, а по 4 првопласирана (КВ) из обе групе такмичиле су се истог дана у финалу.  Резултати друге групе нису забележени у званичном олимпијском извештају.

Финале 
,

Биланс медаља у трци К-2 1.000 м после 2 такмичења на ЛОИ (1936—1948) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
 1936 Summer Olympics Official Report Volume 2. pp. 1028. (389)
 Резултати такмичења у класичном кајаку двоседу  К-2 на 10.000 м на ЛОИ 1938. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1948.